Feel Like Makin' Love (album van Roberta Flack), een album van Roberta Flack uit 1974
 Feel Like Makin' Love (nummer van Roberta Flack), het titelnummer van dat album
 Feel Like Makin' Love (Bad Company), een nummer van Bad Company uit 1975